Michael Shih ist der Name folgender Personen:

* Michael Shih (Geiger), US-amerikanischer Geiger 
 Michael Shih (Popsänger) (* 1964), taiwanischer Popsänger